Noravan, comune armeno della provincia di Armavir
 Noravan, comune armeno della provincia di Syunik